Starbuck puede referirse a:

Compañías 
 Starbucks, cadena de cafeterías originaria de Seattle.

Cine 
 Starbuck (película), película canadiense de 2011.

Personajes de ficción 
 Starbuck (Moby-Dick), personaje de la novela Moby-Dick.
 Starbuck (Galáctica), personaje de la franquicia de televisión Battlestar Galáctica.

Música 
 Starbuck (grupo), grupo musical de los años 70.

Municipios 
 Starbuck (Washington), pueblo del estado de Washington.
 Starbuck (Minnesota), ciudad del estado de Minnesota.